Stocksundsbron kan syfta på :

 Stocksundsbron (vägtrafik) – flera generationer av broar för vägtrafik över Stocksundet
 Stocksundsbron (Roslagsbanan) – flera generationer av broar för järnvägstrafik över Stocksundet
 Stocksundsbron (tunnelbana) – en bro för tunnelbanan över Stocksundet